Topas bezeichnet:

 Topas, Edelstein
 Topas (Band), ehemalige deutsche Musikgruppe (1979/80)
 Topas (Salamanca), spanische Gemeinde in der Autonomen Gemeinschaft Kastilien-León
 Topas (Roman), Spionagethriller von Leon Uris (1967)
 Topas (Film), dessen Verfilmung von Alfred Hitchcock (1969)
 Topas (Zauberkünstler), deutscher Zauberkünstler
 OT-62 TOPAS, einen Transportpanzer aus tschechoslowakischer und polnischer Produktion
 Rainer Rupp (Deckname Topas), DDR-Agent
 einen Kunststoff aus der Klasse der Cyclo-Olefin-Copolymere
 einen studentischen Verein an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt
 ZZKO Topaz polnisches Artillerie-Feuerleitsystem

TOPAS steht für:
 TOPAS (Tanklastzug), Sicherheits-Tanklastwagen

Topaz bezeichnet:
 Topaz, Apfelsorte (Schreibweise des Handels nicht selten auch Topas) 
 Topaz (Krater), Krater auf dem Asteroiden (2867) Šteins
 Mercury Topaz, US-amerikanisches Automodell (1984–1994)
 Topaz, früherer Name von A+ (Schiff), 2012 gebaute und 147 m lange Mega-Yacht
 Topaz, kurzzeitiger Name der Empress of Britain (Schiff, 1956)
 Topaz, früherer Name der Tankstellenkette Circle K Ireland
 Topaz War Relocation Center, ein Lager zur Internierung japanischstämmiger Amerikaner im Zweiten Weltkrieg

Topaz ist der Familienname folgender Personen:
 Dudu Topaz (1946–2009), israelischer Entertainer und Fernsehmoderator
 Gil Topaz (* 1965), deutscher Bildhauer

TOPAZ steht für:
 TOPAZ (Förderprogramm), Förderprogramm des Siemens-Konzerns für Studenten und Praktikanten

Siehe auch:
 Johannes Thopas (1625–1700), niederländischer Zeichner und Maler
 Topaze

Abkürzung